Сезон «Карпат» (Львів) 1999—2000 — тридцять другий сезон «Карпат» (Львів). У вищій лізі чемпіонату України команда посіла 9-е місце серед 16 команд. У Кубку України дійшла до 1/4 фіналу. У Кубку УЄФА припинила виступи в 1/64 фіналу.

Чемпіонат

Статистика гравців 
У чемпіонаті за клуб виступали 30 гравців:

Кубок України

Кубок УЄФА 
1/64 фіналу

Посилання 
 Чемпіонат України 1999/2000 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины 1999–2000 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Чемпионат Украины 1999–2000. "Карпаты" (Львов) — Украинский футбол от Дмитрия Трощия 
 Чемпіонат України 1999-00. «Карпати» (Львів) — Історія та статистика українського футболу
 Кубок України 1999/2000 — Офіційний сайт ФФУ

Сезони ФК «Карпати» (Львів)
Сезон 1999–2000 українських футбольних клубів